Rutstroemia — рід грибів родини Rutstroemiaceae. Назва вперше опублікована 1871 року.

Галерея

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Rutstroemia відносять 106 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Karsten, P.A. 1871. Mycologia fennica. Pars prima. Discomycetes. Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk. 19:1-264 - P.12, 105

Роди грибів
1871 у науці